Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2007—2008 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2007/08 брали участь 20 команд. Турнір проходив з 4 вересня 2007 року по 11 квітня 2008 року.

Формат 
20 команд на першому етапі зустрічались тричі кожна з кожною. На другому етапі 16 клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Бомбардири (плей-оф)

Посилання 
 Архів 2007/08  
 Чемпіонат Росії 2007/08 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія